Francesco Anichini – archivista e storico italiano.
 Francesco Anichini – intagliatore e orafo italiano.